

Села:
 Коршів — Волинська область, Луцький район
 Коршів — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Коршів — Рівненська область, Рівненський район
Залізниця:
 Коршів — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці